Thoiry – comune francese nel dipartimento dell'Ain della regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi
 Thoiry – comune francese nel dipartimento della Savoia nella regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi
 Thoiry – comune francese dipartimento degli Yvelines nella regione dell'Île-de-France